Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „49”.

Wojska Polskiego
 49 Pułk Strzelców Kresowych (1919-1920) → 65 Starogardzki Pułk Piechoty (1920-1939)
 49 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (1920-1938) → 49 Huculski Pułk Strzelców (1938-1939)

Cesarskiej i królewskiej Armii
 Dolnoaustriacki Pułk Piechoty Nr 49 (1715–1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 49 Pułk Piechoty (6 Pomorski) sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Gnieźnie

Armii Imperium Rosyjskiego
 49 Brzeski Pułk Piechoty (1806-1917)